R. W. Chambers ist der Name folgender Personen:
 Raymond Wilson Chambers (1874–1942), britischer Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Bibliothekar
 Robert W. Chambers (1865–1933), US-amerikanischer Maler und Autor
 Robert Chambers (Biologe) (Robert Warner Chambers; 1881–1957), US-amerikanischer Zytologe und Biophysiker